Куп'я́нський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Куп'янськ Харківської області

 Куп'янський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Куп'янський провулок — провулок у місті Київ.
 Куп'янський провулок — провулок у місті Куп'янськ Харківської області.

Провулки